Mateusz Studziński, franciszkanin na przełomie XVI/XVII wieku
 Mateusz Studziński (1997-), hokeista